Ахо — фамилия и топоним.

Населённые пункты 
 Ахо — город в штате Аризона, США.
 Ахо — село в Кедском муниципалитете Аджарии, Грузия.

Носители фамилии 
 Ахо, Альфред (род. 1941) — канадский учёный-информатик.
 Ахо, Билл (род. 1957) — американский бизнесмен.
 Ахо, Йони (род. 1986) — финский футболист.
 Ахо, Калеви (род. 1949) — финский композитор.
 Ахо, Мартти Йоханнес (1896—1968) — финский военный.
 Ахо, Нинос — ассирийский поэт.
 Ахо, Пааво (1891—1918) — финский атлет.
 Ахо, Петри — финский музыкант, гитарист группы «Altaria».
 
 Ахо, Туомас (род. 1981) — финский футболист.
 
 Ахо, Эско (род. 1954) — премьер-министр Финляндии в 1991—1995 годах.
 Ахо, Юхани (1861—1921) — финский писатель.

Другое 
 АХО — аббревиатура, обозначающая административно-хозяйственный отдел, одну из структурных единиц организации.